Zelenika este un oraș din comuna Herceg Novi, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, orașul are 1.444 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 1.204 de locuitori).

Demografie 
În orașul Zelenika locuiesc 1134 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 38,6 de ani (37,1 la bărbați și 40,2 la femei). În localitate sunt 467 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 3,09.

Populația localității este foarte eterogenă.

Note

Legături externe 
 Zelenika na starim razglednicama, iz zbirke Čabe Mađara (Csaba Magyar) 
 Zelenika 
 Mape, aerodromi i vremenska situacija lokacija (-{Fallingrain}-) 
 Satelitska mapa (-{Wikimapia}-)
 Plan naselja na mapi (-{Mapquest}-)

Localități din comuna Herceg Novi
Orașe din Muntenegru